Francisco Farnésio (; Parma, 19 de Maio de 1678 – Parma, 26 de Maio de 1727) foi o sétimo e penúltimo Duque de Parma da dinastia Farnésio, reinando de 1694 até à sua morte em 1727.

Casou com Doroteia Sofia de Neuburgo, viúva de seu irmão mais velho, Eduardo, Príncipe herdeiro de Parma, para evitar o devolução do dote da noiva. O príncipe Eduardo morrera em vida de seu pai, pelo que foi Francisco Farnésio a suceder a Rainúncio II Farnésio.

A sua inaptidão em produzir um herdeiro combinada com a esterilidade de seu irmão António Farnésio, veio a originar  que a sucessão do ducado de Parma viesse a cair em Carlos de Bourbon, filho de sua sobrinha Isabel Farnésio.

Biografia
Segundo filho do duque  Rainúncio II Farnésio e de Maria d'Este, princesa de Módena, Francisco, nasceu em 1678, e sucede a seu pai com 17 anos de idade, em 11 de Dezembro de 1694, dada a morte prepatura de seu irmão mais velho, o príncipe Eduardo Farnésio.

Ranuccio II legara-lhe um pequeno ducado, encravado no norte de Itália, com reduzido significado politico submerso em dívidas devidas, em grande parte, à extravagante corte ducal.

Em 1700, com a morte de Carlos II de Espanha sem herdeiro, iniciou-se a Guerra da Sucessão de Espanha entre a França e a Áustria. O duque, procurando manter as tropas estrangeiras fora do seu ducado, adoptou uma política de neutralidade; contudo os austríacos, comandados pelo príncipe Eugénio de Saboia, ocuparam parte dos territórios dos Farnésio. Quando Francisco se queixou a Leopoldo I, o imperador respondeu-lhe que ele seria devidamente compensado numa data posterior. Contudo, já no final da guerra, a Áustria, que entretanto passara a ser governada por José I, filho de Leopoldo I, esqueceu as promessas de reparação, e declarou o ducado de Parma um feudo do Império.

Em 1714, Francisco conseguiu casar a sua sobrinha e enteada, Isabel Farnésio (Elisabetta Farnese), com Filipe V de Espanha, o pretendente francês ao trono de Espanha que, entretanto enviuvara. Francisco pretendia que o filho mais velho de Isabel, Carlos de Bourbon, herdasse os domínios dos Farnésio, pelo que tentou dissuadir o seu irmão mais novo, António, de casar e de perpetuar a linhagem.
Contudo, António veio a casar com Henriqueta d'Este, mas morreu sem geração em 1731, abrindo caminho a Carlos de Bourbon para a sucessão em Parma. Apesar disso, Carlos veio a trocar o ducado de Parma pelo Reino de Nápoles e Sícília, para onde levou todos os tesouros dos Farnésio.

Títulos e honras 
19 de Maio de 1678 – 6 de Setembro de 1693: Sua Alteza o Príncipe Francisco de Parma
6 de Setembro de 1693 - 11 de Dezembro de 1694: Sua Alteza o Príncipe herdeiro de Parma
11 de Dezembro de 1694 - 26 de Maio de 1727:  Sua Alteza o Duque de Parma

Ascendência

Ver também 
Lista dos Duques de Parma

Bibliografia
Armstrong, Edward (1892). Elisabeth Farnese: "The Termagent of Spain". Longmans, Green, & Co: New York.
Solari, Giovanna (1968). The House of Farnese: A Portrait of a Great Family of the Renaissance. Doubleday & Company: New York.
Acton, Harold (1956). The Bourbons of Naples (1734–1825). Methuen & Co: London.

Mortos em 1727
Francisco
Francisco Farnésio
Duques católicos romanos